La route départementale 155, ou RD 155, est située :
 dans le département d'Ille-et-Vilaine, elle relie Fougères à Saint-Malo, reprenant l'ancienne RN 155, déclassée en 1972
 dans le département des Yvelines, elle relie Limours à Brétigny-sur-Orge
 dans le département de l'Eure, elle relie Évreux à Louviers

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes d'Ille-et-Vilaine
 Routes des Yvelines

155